Pahang Football Club () é um clube de futebol malaio com sede em Pahang. Disputa atualmente a primeira divisão nacional.

Clubes de futebol da Malásia